Йонас Йорт Кнудсен (; родился 16 сентября 1992, Эсбьерг, Дания) — датский футболист, защитник клуба «Мальме» и сборной Дании.

Клубная карьера 

Кнудсен — воспитанник клуба «Эсбьерг». 28 марта 2010 года в матче против «Раннерс» он дебютировал в датской Суперлиге. 16 мая 2013 года в поединке против «Оденсе» Йонас забил свой первый гол за клуб. В том же году Кнудсен помог «Эсбьергу» выиграть Кубок Дании.

Летом 2015 года Йонас перешёл в английский «Ипсвич Таун».  20 июня 2019 года Кнудсен подписал контракт со шведским клубом «Мальмё», в который перешёл бесплатно.

Международная карьера 
28 мая 2014 года в товарищеском матче против сборной Швеции Кнудсен дебютировал за сборную Дании.

В 2015 году в составе молодёжной сборной Дании принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Чехии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Чехии, Германии и Швеции.

Достижения 

Командные

 «Эсбьерг»
 Обладатель Кубка Дании — 2012/13

Примечания

Ссылки 
 Danish national team profile 
 
 
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Эсбьерг»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»